Фамилија Чакон има више значења:

 Фамилија Чакон, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Чакон, Колонија Теколоте Батакез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику